Elvira Quintillà i Ramos (Barcelona, 1928), actriu 
 Víctor Quintillà (Santa Coloma de Gramenet, 1976), cuiner